Az Alouette (magyarul: pacsirta) francia szó, utalhat az alábbiakra:
 Aérospatiale Alouette, francia könnyű helikopter
 Aérospatiale Alouette I 
 Aérospatiale Alouette II 
 Aérospatiale Alouette III 
 Alouette, kanadai ionoszféra-kutató műholdak
 Alouette–1 
Alouette–2
 9995 Alouette, aszteroida